O Seguros Bolivar Open Pereira é uma competição de tênis masculino válida pelo ATP Challenger Tour, realizado em piso de saibro, em Pereira, Colombia.

Edições

Simples

Duplas

Ligações externas 
 Sitio Oficial

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis na Colômbia